Het Nederlands kampioenschap dammen van 1934 telde tien deelnemers. Zowel Reinier Cornelis Keller als Baris Dukel behaalde 12 punten. Om te bepalen wie zich Nederlands kampioen mocht noemen werd er een herkamp georganiseerd. Deze werd gewonnen door Cees Keller, die hiermee zijn tweede nationale titel in de wacht sleepte.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1934